Pottelberg (Kortrijk), een wijk en nijverheidsgebied in de Belgische stad Kortrijk
 Handelscentrum Pottelberg, een handelscentrum in de wijk Pottelberg
 Pottelberg (heuvel), een heuvel in het Belgische dorp La Houppe